Evropsko prvenstvo v atletiki 1969 je deveto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 16. in 21. septembrom 1969 na stadionu Karaiskaki v Atenah, Grčija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in štirinajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1969
1969 v športu
Športne prireditve v Grčiji
Šport v Atenah